De Dijken (Schagen), een industrieterrein in Noord-Holland
De Dijken (waterschap), een voormalig waterschap in Groningen
De dijken, een buurtwijk in Leidschenveen